Grand Prix Německa 1956 (oficiálně XVIII Großer Preis von Deutschland) se jela na okruhu Nürburgring v Nürburgu v Německu dne 5. srpna 1956. Závod byl sedmým v pořadí v sezóně 1956 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod 

Poznámky

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1956
Grand Prix Německa
Sport v Německu v roce 1956